My Favorite Scar (англ. Мой любимый шрам) — нидерландская рок-группа, образованная в 2008 году.

Биография 
Когда Эван, Пэт и Джей играли в Feeler, они встретили продюсера Оскара Холлемана, работавшего с Within Temptation, Krezip, Gorefest, After Forever. Он заинтересовался группой и предложил им организовать новый проект — My Favorite Scar, названный в честь песни, написанной Эваном и Джеем. Через месяц к группе присоединился Даан (экс-Kingfisher Sky), а через год — Стефан ван Хестрегт (экс — Within Temptation).

My Favorite Scar выступали с такими группами, как Kiss, Megadeth, Disturbed и Epica. В 2009 году группа выступила на фестивале Global East на Украине.

6 августа 2010 MFS презентовали дебютный альбом «My Favorite Scar», который получил великолепные отзывы в отечественных и международных журналах. Сингл «Kingsize» попал в ротацию радио, а затем и на MTV. Дебютный альбом занял в голландских чартах 29-ю позицию в первую неделю эфира. Новый сингл «This Poison Love», который был написан совместно с Беном Муди (экс-Evanescence и We Are The Fallen), вышел 22 октября 2010.

До релиза альбома группа выпустила первый мини-альбом с песнями «Waste», «Burn Down» и «No Love Lost». Альбом получил положительный отзыв в прессе, стал альбомом месяца в журнале Aardschok. В записи песен также участвовали Рейчел Крамер, Коллет Скрипорст (Good End Things) и Жан-Крис де Куэер (Gorefest).

После выступления на нескольких фестивалях, в сентябре 2010 года My Favorite Scar отправились в турне. Помимо клубных выступлений, этот тур включил в себя выступления с Alter Bridge в Антверпене, Берлине и Амстердаме.

31 августа 2012 группа стала хедлайнером первого дня украинского международного рок-фестиваля Крок у майбутнє.

My Favorite Scar начали записывать свой второй альбом, релиз которого запланирован на весну 2013 года.

В декабре 2012 года Стефан ван Хастрегт и покинул группу.

Состав группы 
 Джей — вокал
 Эван — гитара
 Дэн — гитара
 Пэт — бас-гитара
 Roel van Helden — ударные

Бывшие участники
 Стефен ван Хастрегт — ударные (2008—2012)

Дискография 
Студийные альбомы

EP
 «The Waste EP»

Примечания

Ссылки 
 My Favorite Scar на MySpace
 Официальный сайт My Favorite Scar 

Рок-группы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году